Solemacher ist der Familienname von

 Viktor von Solemacher-Antweiler (1889–1945), deutscher Landrat
 Friedrich von Solemacher-Antweiler (1832–1906), Mitglied des preußischen Herrenhauses
 Kaspar von Solemacher (1807–1867), deutscher Verwaltungsbeamter und Abgeordneter

sowie des Adelsgeschlechte
 Solemacher (Adelsgeschlecht)